Plaats in de Verenigde Staten
 Lyman (Mississippi)
 Lyman (Nebraska)
 Lyman (South Carolina)
 Lyman (Utah)
 Lyman (Washington)
 Lyman (Wyoming)

Plaats in de Oekraïne
Lyman (Donetsk)
Lyman (Loehansk)
Lyman (Charkov)

Achternaam
 Theodore Lyman (1833-1897) Amerikaans zoöloog en volksvertegenwoordiger
 Theodore Lyman (natuurkundige) (1874-1954) Amerikaans natuurkundige

Natuurkundig verschijnsel
 Lymanreeks een serie lijnen in het spectrum van waterstof

Zie ook
 Liman, een meer aan een riviermonding waar de stroom is geblokkeerd.